Essaouira är en flygplats i Marocko.   Den ligger 15 km sydöst om staden Essaouira i regionen Marrakech-Tensift-Al Haouz, i den centrala delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Rabat. Essaouira ligger  meter över havet.

Terrängen runt Essaouira är platt åt nordväst, men åt sydost är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Jebel Lemghaï,  meter över havet,  km nordost om Essaouira. Runt Essaouira är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Trakten runt Essaouira består till största delen av jordbruksmark. 

Stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Marrakech-Tensift-Al Haouz